«Конструкционс Эмприм» () — бывший андоррский футбольный клуб, выступавший в первом чемпионате Андорры, который прошёл под эгидой УЕФА.

История 

Команда принимала участие в чемпионате Андорры 1995/96, который впервые прошёл под эгидой УЕФА. «Конструкционс Эмприм» провёл 18 игр, в которых набрал всего 4 очка, пропустив при этом 78 голов. В итоге клуб занял последнее 10 место и покинул высший дивизион.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте foot.dk
 Профиль команды на сайте weltfussballarchiv.com

Футбольные клубы Андорры
Футбольные клубы Андорры, прекратившие существование